Moschi steht für:
 Moschoi (lateinisch Moschi), kleinasiatischer Stammesverband
Moshi (deutsch Moschi), Stadt im Nordosten von Tansania

Siehe auch:
 Stefano R. Moshi (1906–1976), evangelisch-lutherischer Theologe